L'église Sainte-Anne est une église catholique située à Ekaterinbourg dans le diocèse de Novossibirsk en Russie, suffragant de l'archidiocèse de la Mère de Dieu à Moscou. Cette église appartient à un doyenné regroupant les paroisses de l'Oural. La paroisse est animée par les sœurs de la congrégation des missionnaires de l'Apostolat catholique dites Pallotines, fondées par saint Vincent Pallotti (1795-1850).

Histoire 

La paroisse fut fondée en 1876 et regroupait plus d'un millier de fidèles. C'est en 1884 que fut bâtie une première église de pierre, confiée au patronage de sainte Anne, mère de la Sainte Vierge. Son curé fut fusillé après la Révolution d'Octobre et l'église sécularisée. Elle fut détruite vers 1960.

La paroisse fut reconstituée au tournant des années 1990 et une nouvelle petite église fut construite et bénite en l'an 2000 par .

Lien interne 
Cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie (Irkoutsk)

Liens externes 

 Site officiel de la paroisse

Ekaterinbourg, Anne
Iekaterinbourg
Ekaterinbourg